Vilallonga (olivera), varietat d'olivera
 Comtat de Vilallonga
 Toponímia:
 Vilallonga, municipi de la Safor
 Vilallonga de la Salanca, municipi del Rosselló
 Vilallonga de Ter, municipi del Ripollès
 Vilallonga del Camp, municipi del Tarragonès
 Vilallonga dels Monts, municipi del Rosselló
 Vilallonga (la Vall d'en Bas), nucli del municipi de la Vall d'en Bas
 Riu Vilallonga, riu de l'Alta Cerdanya
 Castell de Vilallonga (Sant Martí Sesgueioles), a l'Anoia
 Biografies:
 Llorenç Villalonga, escriptor i psiquiatre mallorquí (1897 - 1980) 
 Mariàngela Vilallonga Vives, filòloga gironina (n. 1952)
 José Villalonga Llorente, entrenador de futbol andalús (1919 - 1973)
 Joan Maria Vilallonga i Renom, jugador d'hoquei patins (n. 1941)
 Joaquim Vilallonga i Renom, jugador d'hoquei patins (n. 1943)